René van den Berg (militair), een Nederlands militair
 René van den Berg (presentator), een Nederlands presentator